

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka turnieju na stronie ATP 
 Drabinka eliminacji na stronie ATP 

Australian Open 2012
Australian Open – gra pojedyncza mężczyzn